Ilovača, vrsta tla
 Ilovača (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde, BiH